Змагання зі спортивної ходьби на 50 км серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні проходили 22 серпня (фінал) на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (4:00:00) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, що виконали норматив В (4:07:00) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань Алекс Швацер (Італія) встановив новий олімпійський рекорд.

Змагання 
Використані наступні скорочення:
 OR — олімпійський рекорд
 NR — національний рекорд|
 SB — найкращий результат у сезоні
 PB — найкращий результат у кар'єрі|
 DSQ — дискваліфікований
 DNF — не фінішував
 DNS — не стартував

Проміжні результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки